Чёртов мост или дьявольский мост — любой из старинных арочных мостов Европы, постройка которых, как прежде считали, не обошлась без участия нечистой силы. Подробнее см. :en:Devil's Bridge.

 Дьявольский мост — средневековой мост в Каталонии, Испания недалеко от Барселоны.
 Дьявольский мост — памятник архитектуры на юге Болгарии.
 Дьявольский мост — название моста в населённом пункте Черна Краковского повята Малопольского воеводства Польши.
 Мост дьявола () — мост в одноименной деревне в Уэльсе, Великобритания.

См. также